Татьяна Михайловна Зуева (1905 —1969) — советский государственный и политический деятель, министр культуры РСФСР.

Биография 
Родилась в январе 1905 года. Член ВКП(б).

С 1940 года — на общественной и политической работе. В 1930—1962 гг. — инструктор, заведующая женотделом Бронницкого укома партии, заведующая сектором подготовки кадров ВЦСПС, заведующая Отделом культурно-просветительских учреждений Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), председатель Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК — СМ РСФСР, заместитель председателя СМ РСФСР, министр культуры РСФСР, заместитель председателя президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го, 3-го, 4-го созыва, Верховного Совета СССР 3-го, 4-го созывов.

Умерла 6 июня 1969 года в Москве. Похоронена  на Новодевичьем кладбище, участок 7, ряд 8.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (20.01.1955)

Ссылки 
 Зуева
 Зуева

Министры культуры РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
члены КПСС